Tetlin peut désigner :
 Tetlin, une localité des États-Unis en Alaska dans la Région de recensement de Southeast Fairbanks ;
 la rivière Tetlin, une rivière des États-Unis en Alaska, affluent de la Tanana.
 Le Refuge faunique national de Tetlin, dans la Région de recensement de Southeast Fairbanks.
 Le lac Tetlin